Rage — третий альбом американской металкор-группы Attila. Альбом был выпущен 11 мая 2010 года на лейбле Artery Recordings. Это первый релиз группы, выпущенный на этом лейбле. Альбом занял 15 позицию в чарте Billboard 200 US Heatseekers.

Альбом был спродюсирован Стэфаном Хоуксом, который ранее работал с такими группами, как Burning the Masses и American Me.

Список композиций

Участники записи
Attila
Крис Фронзак – вокал
Нэйт Саламе – гитара
Крис Линк – гитара
Пол Оллинджер – бас-гитара
Шон Хинан – ударные

Примечания 

Альбомы Attila
Альбомы металкора
Альбомы дэткора